Neuwirth puede hacer referencia a los siguientes artículos:

  Ley Neuwirth, ley francesa que aprobó el uso de anticonceptivos; o
 Olga Neuwirth, compositora austriaca.